Tickellia é um género de aves da família Cettiidae.

Este género contém as seguintes espécies:
Tickellia hodgsoni

Cettiidae
Géneros de aves